Philippe Coste, né en 1947, est un diplomate français.

Il a été ambassadeur de France à Maurice puis ambassadeur de France au Cambodge de 1991 à 1994, ambassadeur de France en Égypte de 2005 à 2008.

Bibliographie

Liens externes 
 

Ambassadeur de France au Cambodge
Ambassadeur de France en Égypte
Naissance en 1947
Diplomate français du XXe siècle
Diplomate français du XXIe siècle